Стоян Лазов може да се отнася за:

 Стоян Лазов (1871 – 1899), прилепски деец на ВМОРО
 Стоян Лазов (1874 – 1929), лозенградски деец на ВМОРО